Le Convoi de l'extrême : la route de l'Himalaya () est une émission de téléréalité canado-américaine, spin-off de l'émission Le Convoi de l'extrême, et diffusé du 3 octobre au  sur .

Synopsis 
Dans des camions aux châssis en bois, trois routiers, ayant affronté les routes de glaces, affrontent les routes étroites et dangereuses de l'Himalaya. La conduite en Himalaya étant à gauche, les châssis étant en bois, les routes étroites et les règles de sécurités automobiles n'étant pas les mêmes qu'au Canada et qu'aux États-Unis, les routiers rencontrent de très grands dangers et certains abandonnent même.

Épisodes

Épisode 1 : La route du Chaos 
 Numéro : 1
 Diffusion : 
  : 
  : 
  :  
 Résumé : Les trois camionneurs de la saison (Alex, Lisa et Rick) découvrent la réalité de la route de l'Himalaya. Ils constatent avant tout que leurs camions sont très différents : ils sont moins puissants, faits d'une armature en bois, le conducteur se trouve à gauche du véhicule, il y a cinq vitesses, etc. Également, ils auront un « guide de voyage » qui s'avérera très utile voir indispensable sur cette route. Déjà, Alex arrache une portière et frappe un pare-choc. Lisa se fait observer par la population locale, car une femme camionneuse est très rare à cet endroit. Rick découvre la façon de conduire des habitants locaux et la camionneuse a de la difficulté à trouver la seconde vitesse. La route est sinueuse et les ravins profonds. Lisa se repose enfin après la mésaventure de la nuit sur la route. Le lendemain, les camionneurs suivent un rituel hindou. Alex qui n'a pas encore été sur la montagne abandonne, ce qui constitue pour lui le choix le plus logique. Rick arrive à un pont qui semble en mauvais état et le traverse péniblement. Ensuite, il passe sur une route creusée à même la montagne ou les camions passent de justesse. Lisa semble le suivre de peine et de misère. Les autobus vont très rapidement et causent des frousses à Rick et Lisa. La camionneuse mentionne alors qu'elle se sentirait plus en sécurité sur la Dalton. L'épisode se termine sur Alex pendant son raccompagnement à l'aéroport et les deux camionneurs qui livrent leur cargaison.

Épisode 2 : La Corniche 
 Numéro : 2
 Diffusion : 
  : 
  : 
  :  
 Résumé : L'épisode commence sur Rick qui observe des enfants dans une cour d'école. Lisa trouve un chien qu'elle décide d'adopter. Celle-ci est distraite par le chien. On apprend qu'Alex sera remplacé par Dave, un autre camionneur américain. Rick est déjà sur la corniche, une route étroite très près d'un ravin. La camionneuse est déjà loin devant et elle croise deux autobus qui la poussent toujours plus près du ravin. Elle cède alors la place à son «guide de voyage» quand elle se retrouve face à un autobus. Rick semble plutôt bien s'adapter à la route qui l'étonne moins. Dave doit acheminer  de ciment jusqu'à la centrale de Tapra. Il découvre à son tour la différence de conduire en Inde. Lisa tente de reprendre la route, bien que cela l'effraie encore. La descente de la corniche s'avère plus difficile, surtout que cette fois-ci, ils ont une cargaison. Rick crée un embouteillage et s'arrête pour laisser les voitures passer. Dave est arrêté et il repart, mais il se heurte à un passage à niveau. Rick se fait bloquer par un premier automobiliste et un puis par un deuxième. Il menace dès lors le chauffeur de l'emboutir s'il ne recule pas. Le chauffeur fini par céder et se recule. Lisa se retrouve confrontée à la même situation, mais elle l'affronte et passe l'épreuve. Un prêtre de la route la bénie ensuite. Dave finit par pouvoir passer et constate l'engouement de l'Inde. Il pleut, ce qui apporte le risque supplémentaire d'être victime d'un éboulement rocheux très dangereux. Lisa s'immobilise à cause de moutons alors qu'elle est menacée par les éboulements et as encore, comme épreuve finale, à traverser un pont. Elle réussit enfin à vaincre la route. Rick a aussi croisé les moutons, mais il en rit et finit par arriver à destination sain et sauf. Dave est nerveux et se retrouve dans la nuit dans un noir complet. Il arrive à destination et déclare alors que ce pays n'a rien à voir avec les États-Unis.

Épisode 3 : Face à la peur 
 Numéro : 3
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : Dave commence en faisant une petite amélioration à son camion, puis il se fait bénir par un prêtre avant de partir sur la route de la mort. Lisa et Rick partent dans des directions différentes. La camionneuse charge six tonnes de tuyaux qui sont retenus par une corde puis elle voit un mémorial pour un camion qui est tombé un au plus tôt ce qui la stresse davantage. Rick perd son courage et cesse de conduire. Il donne des bonbons à des enfants ce qui lui remonte le moral et il repart. Dave a un cerclage abîmé sur son camion, il le fait réparer, mais avec un produit hors normes aux États-Unis. Lisa doit traverser un autre pont très abîmé qui menace de s'effondrer et Rick charge une nouvelle cargaison de farine pour nourrir les ouvriers de Tapri. Dave comprend pourquoi on parle de cette route comme la «route de la mort» et s'affaire à traverser un autre pont en mauvais état. Pendant ce temps, Lisa traverse une route remplie d'éboulis. Elle roule sur une roche qui se coince entre ses deux pneus et, en essayant de l'enlever, elle en crève un. Dave se trouve au bord d'un précipice très profond qui l'intimide. Rick fait une course contre un autobus vert et il se fait dépasser. Lisa finit par changer son pneu crevé, mais Dave a aussi des problèmes et fait réparer son pneu à l'ancienne avant de tomber dans un embouteillage. Lisa se retrouve encore sur la corniche ou elle a peur, très peur. Elle s'arrête lance un caillou dans le précipice avant de repartir. Elle arrive finalement à destination. Dave est arrêté par la nuit et Rick est très fatigué. Ce dernier conduit la nuit et arrête dans un motel.

Épisode 4 : Virages mortels 
 Numéro : 4
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : Alors que la route s'effrite sous les pieds de Lisa, elle se retrouve en danger avec son véhicule surdimensionné et ses  kilos de chargement. Craignant le pire à propos de Lisa, Rick reçoit aussi des nouvelles de la maison qui l'obligent à prendre une décision envers son destin dans l'Himalaya. Le comportement de Dave le met dans une situation trouble face aux occupants des véhicules qui entourent son camion, situé sur une étroite corniche élevée à .

Épisode 5 : Glissement de terrain 
 Numéro : 5
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : De bonnes nouvelles parviennent de la maison, permettant à Rick de rester sur place. Lui et Lisa reprennent le chemin de l'Himalaya, et montent encore plus haut qu'ils ne l'ont fait auparavant avec des statues fragiles d'une déesse hindoue. Les routes étroites et les éboulements les forcent à se retrouver dans des situations dangereuses à haut risque. Pendant ce temps, Dave s'attaque à la route de la corniche pour la première fois, avec un chargement surdimensionné et un trafic fou en sens inverse.

Épisode 6 : Péril en haute altitude 
 Numéro : 6
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : Après avoir conquis la route des chutes, celle des roches découpées et la corniche, les trois chauffeurs doivent monter à plus de  en affrontant le col de Rohtang pour la première fois. Rick transporte une statue de Bouddha entre deux monastères. De son côté, Lisa doit livrer du béton à Keylong, une ville coupée du monde pendant les hivers enneigés. Pendant la descente, les routes s'effritent avec la fonte des neiges et des rivières surgissent un peu partout sous les routes.

Épisode 7 : Éboulements à la chaîne 
 Numéro : 7
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : Après une grosse tempête, Rick, Lisa et Dave se retrouvent à Keylong. Rick prend les devants et amène son chargement par le col de Rohtang, où il se mesure à la nature inhospitalière et à une route dangereuse. De plus, Dave et Rick affrontent un conducteur indien agressif. Une fois que les trois chauffeurs passent le point critique de leur voyage, ils se retrouvent pris dans un éboulement.

Épisode 8 : Les esprits s'échauffent 
 Numéro : 8
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : La tension atteint un point de non-retour entre Lisa et Tashi, son guide observateur, la forçant à continuer sa route sans lui. De son côté, Dave doit s'arrêter au milieu de son trajet afin de faire face au surpoids de son chargement. Pendant ce temps, Rick se bat avec la maladie et donne tout ce qu'il a pour livrer dans les délais prévus son chargement.

Épisode 9 : Plongée dans les ténèbres 
 Numéro : 9
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : Une tempête de neige menace les chauffeurs sur la crête du col de Rohtang. Boyo, le guide observateur de Rick, le quitte pour un meilleur emploi, le forçant à faire cavalier seul. Pendant ce temps, Lisa et Dave conduisent en pleine tempête, mais ils sont ralentis par la foule sur la route. Finalement, tous les trois se retrouvent à conduire dans la noirceur. De plus, Lisa lutte pour rester éveillée.

Épisode 10 : L'ultime cargaison 
 Numéro : 10
 Diffusion : 
  : 
  : 
  : 
 Résumé : La saison tire à sa fin. Les conducteurs obtiennent un dernier contrat important, mais aussi dangereux, c'est-à-dire transporter des barils de carburant destinés à des hélicoptères de sauvetage. Dave n'est pas sorti du bois : il est victime d'un autre accident. À la fin de l'épisode, un seul conducteur sera sur la route pour une dernière livraison.

Lien externe 
 

Émission de téléréalité d'aventure
Émission diffusée sur History